Dingle kan syfta på:

Personer
Herbert Dingle (1890–1978), engelsk astrofysiker

Geografi

Antarktis 

 Dingle Lake, sjö,

Filippinerna 

 Dingle (kommun), Västra Visayas, Province of Iloilo, 
 Dingle (kommunhuvudort), Västra Visayas, Province of Iloilo, 
 Dingle River, vattendrag, Västra Visayas, Province of Iloilo,

Irland 

 Dingle, Irland, Munster, Ciarraí, 
 Dinglehalvön – en lång halvö i grevskapet Kerry

Storbritannien 

 Dingle, Liverpool – stadsdel i Liverpool, England

Sverige 

 Dingle – en tätort i Munkedals kommun 
Dingle station – järnvägsstation i Dingle

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar